Scipopus är ett släkte av tvåvingar. Scipopus ingår i familjen skridflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skridflugor
Scipopus